Rajić je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 242 stanovnika te 79 obiteljskih kućanstava.

Šport 
 NK Napredak, nogometni klub

Izvori

Naselja u sastavu Grada Bjelovara